Кузьминская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР.

 Кузьминская волость — в составе Уманского уезда Киевской губернии.
 Кузьминская волость — в составе Кологривского уезда Костромской губернии.
 Кузьминская волость — в составе Тихвинского уезда Новгородской губернии.
 Кузьминская волость — в составе Проскуровского уезда Подольской губернии.
 Кузьминская волость — в составе Рязанского уезда Рязанской губернии.
 Кузьминская волость — в составе Липецкого уезда Тамбовской губернии.
 Кузьминская волость — в составе Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.

См. также